Hernández Rodríguez puede referirse a:

Personas 

 Antonio Hernández y Rodríguez, obispo mexicano.
 Héctor Hugo Hernández Rodríguez, político mexicano.
 Luis Hernández Rodríguez, futbolista español.
 Marcelino Hernández Rodríguez, obispo mexicano.
 Melba Hernández Rodríguez, diplomática cubana.
 Julián Hernández Rodríguez-Cebral; músico español, líder del grupo Siniestro Total.
 Melba Hernández Rodríguez, diplomática cubana.
 Melba Hernández Rodríguez, diplomática cubana.